Нино Маисурадзе (; род. 13 июня 1982, Тбилиси) — французская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2009).

Чемпион Франции по шахматам среди женщин (2013, 2014).

В составе сборной Франции участница 2-х Олимпиад (2010—2012), командного чемпионата мира (2013) и 2-х командных чемпионатов Европы (2011—2013).

Замужем за бразильским гроссмейстером Александром Фиером.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Грузии
Шахматисты Франции